Нижняя Силезия:

 Нижняя Силезия — исторический и географический регион на северо-западе Силезии.
 Нижняя Силезия (провинция) — прусская провинция (1919—1938; 1941—1945).
 Нижнесилезское воеводство — современное воеводство, расположенное на юго-западе Польши.

См. также